Замок Клонин, также известный как Делвинский замок — замок, расположенный в городе Делвин, Уэстмит, в 18 километрах от города Маллингар, Ирландия, вблизи шоссе .

Поле для гольфа, открытое для общественности, лежит позади нового замка, в 500 метрах от центра Девлина.

История 
Первый замок на этом месте (сейчас разрушенный), как считается был построен в 1181 году Хью де Ласси Норманнским, лордом Миту, для своего шурина, сэра Гилберта де Наджента. Август Гилберт де Наджент, который был родом из французской местности Ножан-ле-Ротру, прибыл в Ирландию с Хью де Ласси в 1171 году. Гилберт осел на этой территории, вблизи Делвина, получив титул Барона Девлинского.

Руины замка Наджент сохранились вблизи центра города. В 1639 году Ричард Наджент, 1-й граф Уэстмит, построил другой, более поздний замок, расположенный на возвышении.

В период Второй мировой войны на короткое время служил домом для 97 еврейских детей, большинство из которых были сиротами, жертвами Холокоста.

См. также 
 Список замков Ирландии

Примечания 

Замки графства Уэстмит
Национальные памятники в графстве Уэстмит
Появились в 1639 году
Замки, построенные в XVII веке